Лущак Володимир Іванович (*1956) — український біохімік, доктор біологічних наук (2002), професор (2004).
 Лущак Мирон-Михайло Васильович (1925—2018) — інженер-хімік, громадський діяч, голова видавництва «Літопис УПА».
 Ніл Лущак (*1973) — Мукачівський єпископ-помічник (титулярний осідок Фленуклети).